Koehler ist der Name oder Namensbestandteil von

 Koehler & Amelang, deutscher Verlag
 Koehlers Verlagsgesellschaft, deutscher Verlag
 Koehler-Nunatak, Berg in der Antarktis

Siehe auch:
 Köhler (Familienname) (Koehler)